Anton Nilsson kan avse:

 Anton Nilsson (metodist) (1885–1976) – en metodist och koralkompositör
 Anton Nilsson (friidrottare) (1887–1962) – en medelsdistanslöpare kring år 1910
 Anton Nilsson (sprinter) – en sprinter på 2010-talet
 Anton Nilson (1887–1989) – en svensk socialist och agitator som deltog i Amaltheadådet
 Anton Nilsson i Östrabo (1874–1942) – en högerpolitiker
 Anton Nilsson (pomolog) – en pomolog